Войтенко — украинская фамилия, образована от слова войт.

Известные носители 
 Войтенко, Александр Михайлович (1915—1995) — генерал-майор, заместитель начальника космодрома «Байконур».
 Войтенко, Алексей Сергеевич (род. 1981) — украинский композитор и музыковед.
 Войтенко, Анастасия Филимоновна (1929—2007) — советский и российский лингвист, диалектолог.
 Войтенко, Борис Романович (1898—1946) — советский футболист и тренер.
 Войтенко, Валерий Иванович (род. 1950) — советский и российский футболист, тренер.
 
 
 Войтенко, Иван Фёдорович (1920—1994) — советский военный, артиллерист, Герой Советского Союза.
 Войтенко, Игорь Александрович (род. 1993) — украинский видеоблогер, спортсмен, предприниматель.
 Войтенко, Михаил Дмитриевич — российский журналист, главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень».
 Войтенко, Нина Ефимовна — советский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Войтенко, Роман Матвеевич (1935—2020) — советский и российский психотерапевт.
 Войтенко, Сергей Иванович (род. 1973) — российский баянист, композитор, продюсер.
 Войтенко, Стефан Ефимович (1909—1992) — советский военный, лётчик, Герой Советского Союза.
 Войтенко, Фёдор Ильич (1827—1876) — купец III гильдии, киевский городской голова.

См. также 
 Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич (1932—1988) — советский художник, принадлежал к «неофициальному» искусству.